Рей Сефо () е кикбоксьор от Нова Зеландия, състезател в престижното състезание К-1.

Биография 
Тренирал първоначално Винг чун, Сефо разработва свой собствен стил в Муай Тай, като треньор му е бил световноизвестната легенда от Тайланд Киосот, като част от тима на Океания.

Спечелил 5 бойни колана, Рей Сефо е много уважаван от световното бойно общество, и скоро е поканен да участва в сериите К-1, като там постига забележителни резултати, и е с един от най-високите рейтинги КО.

Сефо е познат в историята на К-1 и като боец, който има страшно много потенциал, но никога не е печелил турнира на финал. Побеждавал е едни от най-титулуваните имена в турнира – многократния шампион, холандеца Ернесто Хууст, Реми Боняски – всички световни шампиони, както и американеца Боб Сап.

Рей Сефо участва в международния турнир по бойни изкуства Ичи Геки през 2007 година във Варна заедно с по-малкия си брат Рони.

Сефо има бойна академия в родината си, наречена на него.

Победи 
 Нова Зеландия Heavyweight шампион '90
 New Zealand Cruiserweight шампион '91
 South Pacific Cruiserweight шампион '92
 Hong Kong Lightheavyweight шампион '93
 I.S.K.A World Lightcruiserweight шампион '95
 I.S.K.A World Oriental Cruiserweight шампион '96
 W.K.B.A World Heavyweight шампион

К-1 
 K-1 World GP 2004 финалист
 K-1 World GP 2003 финалист
 K-1 World GP 2002 финалист
 K-1 World GP 2000 финалист 2nd

Други бойни изкуства

Професионален бокс

Външни препратки 
 Официален сайт
 K-1sport.de – Пълен боен профил на Рей Сефо
 Официален сайт на К-1
 Победи на Сефо в професионалния бокс
 Рейтинг на Рей Сефо
 Интервю с Рей Сефо
 Рей във Варна, България 

Родени в Окланд
Спортни коментатори
Новозеландски спортисти
Муайтайбоксьори
Кикбоксьори